Le traité de Stettin peut faire référence à plusieurs traités ayant été conclus dans la ville Stettin :
 le traité de Stettin (1570), mettant fin à la guerre de Sept Ans dans le Nord de l'Europe ;
 le traité de Stettin (1630), établissant les conditions de l'occupation suédoise du duché de Poméranie durant la guerre de Trente Ans ;
 le traité de Stettin (1653), réglant le différend territorial entre le Brandebourg-Prusse et la Suède en Poméranie après la guerre de Trente Ans ;
 le traité de Stettin (1715), une alliance entre Hanovre et la Prusse durant la grande guerre du Nord.